Hrvatska:
 Dragovići (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog

BiH:
 Dragoljevići, raniji naziv naselja Dragovići
 Dragovići (Hadžići, BiH), naselje u općini Hadžići
 Dragovići (Čajniče, BiH), naselje pripojeno naselju Zaborak
 Dragovići (Foča-Ustikolina, BiH), naselje pripojeno naselju Zabor
 Dragovići (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde
 Dragovići (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš